Села:
 Печихвости — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Печихвости — Львівська область, Львівський район